Тайо Тенисте (; 31 января 1988, Тарту, Эстонская ССР, СССР) — эстонский футболист, защитник клуба «Таммека» и национальной сборной Эстонии.

Карьера

Клубная 
Тайо Тенисте родился в городе Тарту и является воспитанником одноимённого клуба. Игрок дебютировал на взрослом уровне в 2004 году, сыграв в сезоне 18 игр и забив 16 мячей. На следующий год Тенисте перешёл в клуб «Левадия», вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом Эстонии. В январе 2011 года Тенисте был на просмотре в чешском «Динамо» из Ческе-Будеёвице, а в июле этого же года — в английском «Суиндон Таун».

1 сентября 2011 года эстонец перешёл в норвежский «Согндал» на правах аренды до конца года, а в декабре подписал полноценный двухлетний контракт с клубом.

Сборная 
Тенисте дебютировал в национальной сборной 9 ноября 2007 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии, выйдя на замену во втором тайме. С 2007 года он сыграл за сборную 62 матча.

Достижения 
 «Левадия»
 Чемпион Эстонии (4): 2006, 2007, 2008, 2009

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 12 сентября 2014 года)

Личная жизнь 
Брат Тимо (род. 1985) также был футболистом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу

Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Таммека»